Goldberg je lahko:

 Goldberg, priimek več znanih ljudi  
 Goldberg, mesto v Nemičji